Strona ta przedstawia podział administracyjny województwa lubelskiego.

Powiaty 
gminy miejskie (tylko miasto) są oznaczone dwiema gwiazdkami (**) (np. Lublin),
gminy miejsko-wiejskie (miasto i gmina) są oznaczone jedną gwiazdką (*) (np. Łęczna + gmina Łęczna),
gminy wiejskie (tylko gmina) nie są oznaczone (np. gmina Chełm lub gmina Puławy).
 Miasta na prawach powiatu
 miasta: Biała Podlaska**, Chełm**, Lublin** i Zamość**.
 bialski ⇒ Biała Podlaska
 miasta: Międzyrzec Podlaski** i Terespol**.
 gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie.
 biłgorajski ⇒ Biłgoraj
 miasta: Biłgoraj**, Frampol*, Goraj*, Józefów* i Tarnogród*.
 gminy: Aleksandrów, Biszcza, Biłgoraj, Frampol*, Goraj, Józefów*, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród*, Tereszpol i Turobin.
 chełmski ⇒ Chełm
 miasta: Rejowiec*, Rejowiec Fabryczny** i Siedliszcze*.
 gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec*, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze*, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź.
 hrubieszowski ⇒ Hrubieszów
 miasto: Hrubieszów**.
 gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice.
 janowski ⇒ Janów Lubelski
 miasta: Janów Lubelski* i Modliborzyce*.
 gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski*, Modliborzyce* i Potok Wielki.
 krasnostawski ⇒ Krasnystaw
 miasta: Izbica* i Krasnystaw**.
 gminy: Fajsławice, Gorzków, Izbica*, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka.
 kraśnicki ⇒ Kraśnik
 miasta: Annopol*, Kraśnik** i Urzędów*.
 gminy: Annopol*, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów*, Wilkołaz i Zakrzówek.
 lubartowski ⇒ Lubartów
 miasta: Kamionka*, Kock*, Lubartów** i Ostrów Lubelski*.
 gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock*, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski*, Ostrówek, Serniki i Uścimów.
 lubelski ⇒ Lublin
 miasta: Bełżyce* i Bychawa*.
 gminy: Bełżyce*, Borzechów, Bychawa*, Garbów, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Lublin-Głusk, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie i Zakrzew.
 łęczyński ⇒ Łęczna
 miasto: Łęczna*.
 gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna*, Milejów, Puchaczów i Spiczyn.
 łukowski ⇒ Łuków
 miasta: Łuków** i Stoczek Łukowski**.
 gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska.
 opolski ⇒ Opole Lubelskie
 miasta: Józefów nad Wisłą*, Opole Lubelskie* i Poniatowa*.
 gminy: Chodel, Józefów nad Wisłą*, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie*, Poniatowa* i Wilków.
 parczewski ⇒ Parczew
 miasto: Parczew*.
 gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew*, Podedwórze, Siemień i Sosnowica.
 puławski ⇒ Puławy
 miasta: Kazimierz Dolny*, Nałęczów* i Puławy**.
 gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny*, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów*, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn.
 radzyński ⇒ Radzyń Podlaski
 miasto: Radzyń Podlaski**.
 gminy: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń.
 rycki ⇒ Ryki
 miasta: Dęblin** i Ryki*.
 gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki*, Stężyca i Ułęż.
 świdnicki ⇒ Świdnik
 miasta: Piaski* i Świdnik**.
 gminy: Mełgiew, Piaski*, Rybczewice i Trawniki.
 tomaszowski ⇒ Tomaszów Lubelski
 miasta: Lubycza Królewska*, Łaszczów*, Tomaszów Lubelski** i Tyszowce*.
 gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska*, Łaszczów*, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce* i Ulhówek.
 włodawski ⇒ Włodawa
 miasto: Włodawa**.
 gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki.
 zamojski ⇒ Zamość
 miasta: Krasnobród*, Szczebrzeszyn* i Zwierzyniec*.
 gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród*, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn*, Zamość i Zwierzyniec*.

Gminy 
Stan: na 31 grudnia 2006 rokŹródła: Główny Urząd Statystyczny, Lubelski Urząd Wojewódzki i Via Michelin

Zmiany od 1 I 1999 
 prawa miejskie
 (1 I 2000): Tyszowce (powiat tomaszowski)
 (1 I 2010): Łaszczów (powiat tomaszowski)
 (1 I 2014): Modliborzyce (powiat janowski)
 (1 I 2016): Lubycza Królewska (powiat tomaszowski)
 (1 I 2016): Siedliszcze (powiat chełmski)
 (1 I 2016): Urzędów (powiat kraśnicki)
 (1 I 2017): Rejowiec (powiat chełmski)
 (1 I 2021): Goraj (powiat biłgorajski)
 (1 I 2021): Kamionka (powiat lubartowski)
 (1 I 2021): Izbica (powiat krasnostawski)
 zmiany granic, legenda (województwa/powiaty/miasta/gminy po lewej zyskały część terytorium, województwa/powiaty/miasta/gminy po prawej straciły część terytorium)
 granice województw
 (1 I 2005): pow. opolski (gm. Łaziska) <> mazowieckie, pow. lipski (gm. Solec nad Wisłą)
 granice powiatów
 (1 I 2006): pow. chełmski (gm. Rejowiec, cała gmina) <> pow. krasnostawski (gm. Rejowiec, cała gmina)
 granice miast i gmin
 (1 I 2000): (pow. rycki) m. Dęblin <> gm. Ryki
 (1 I 2001): (pow. rycki) m. Dęblin <> gm. Stężyca
 (27 X 2001): (pow. rycki) m. Dęblin <> gm. Ryki
 (16 XI 2001): anulowanie zmiany granic z dnia 1 stycznia 2000 r.
 (1 I 2007): (pow. bialski) m. Międzyrzec Podlaski <> gm. Międzyrzec Podlaski
 (1 I 2007): (pow. tomaszowski) gm. Bełżec <> gm. Lubycza Królewska
 (1 I 2009): (pow. kraśnicki) m. Kraśnik <> gm. Kraśnik
 (1 I 2010): (pow. zamojski) m. Zwierzyniec <> gm. Zwierzyniec
 (1 I 2011): (pow. kraśnicki) m. Kraśnik <> gm. Kraśnik
 (1 I 2011): (pow. kraśnicki) m. Kraśnik <> gm. Dzierzkowice
 (1 I 2022): (pow. chełmski) gm. Chełm <> gm. Sawin
 siedziby i nazwy miast i gmin
 (30 XII 1999): (pow. biłgorajski) gm. Biszcza (s. Biszcza I) > gm. Biszcza (s. Biszcza)
 (30 XII 1999): (pow. biłgorajski) gm. Tereszpol (s. Tereszpol-Zaorenda) > gm. Tereszpol (s. Tereszpol)
 (30 XII 1999): (pow. hrubieszowski) gm. Trzeszczany (s. Trzeszczany I) > gm. Trzeszczany (s. Trzeszczany)
 (30 XII 1999): (pow. krasnostawski) gm. Gorzków (s. Gorzków-Osada) > gm. Gorzków (s. Gorzków)
 (30 XII 1999): (pow. krasnostawski) gm. Żółkiewka (s. Żółkiewka-Osada) > gm. Żółkiewka (s. Żółkiewka)
 (30 XII 1999): (pow. kraśnicki) gm. Dzierzkowice (s. Terpentyna) > gm. Dzierzkowice (s. Dzierzkowice)
 (30 XII 1999): (pow. kraśnicki) gm. Gościeradów (s. Gościeradów Ukazowy) > gm. Gościeradów (s. Gościeradów)
 (30 XII 1999): (pow. kraśnicki) gm. Wilkołaz (s. Wilkołaz I) > gm. Wilkołaz (s. Wilkołaz)
 (30 XII 1999): (pow. kraśnicki) gm. Zakrzówek (s. Zakrzówek-Osada) > gm. Zakrzówek (s. Zakrzówek)
 (30 XII 1999): (pow. lubartowski) gm. Uścimów (s. Stary Uścimów) > gm. Uścimów (s. Uścimów)
 (30 XII 1999): (pow. lubelski) gm. Jabłonna (s. Jabłonna I) > gm. Jabłonna (s. Jabłonna)
 (30 XII 1999): (pow. lubelski) gm. Krzczonów (s. Krzczonów-Wójtostwo) > gm. Krzczonów (s. Krzczonów)
 (30 XII 1999): (pow. lubelski) gm. Wólka (s. Wólka) > gm. Wólka (s. Jakubowice Murowane)
 (30 XII 1999): (pow. opolski) gm. Karczmiska (s. Karczmiska I) > gm. Karczmiska (s. Karczmiska)
 (30 XII 1999): (pow. świdnicki) gm. Rybczewice (s. Rybczewice II) > gm. Rybczewice (s. Rybczewice)
 (30 XII 1999): (pow. włodawski) gm. Hańsk (s. Hańsk I) > gm. Hańsk (s. Hańsk)
 (30 XII 1999): (pow. włodawski) gm. Wyryki (s. Wyryki-Połód) > gm. Wyryki (s. Wyryki)
 (1 I 2004): (pow. opolski) gm. Józefów (s. Józefów) > gm. Józefów nad Wisłą (s. Józefów nad Wisłą)
 (1 I 2011): (pow. radzyński) gm. Kąkolewnica Wschodnia (s. Kąkolewnica Wschodnia) > gm. Kąkolewnica (s. Kąkolewnica)
 (1 I 2012): (pow. lubartowski) gm. Uścimów (s. Uścimów) > gm. Uścimów (s. Stary Uścimów)
 (1 I 2022): (pow. lubelski) gm. Głusk (s. Lublin) > gm. Głusk (s. Dominów)

Zobacz też 
 polskie tablice rejestracyjne (wikisource)
 podział administracyjny Polski

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Szczegółowy opis zmian administracyjnych

!